Ashville – Alabama
 Ashville – Ohio
 Ashville – Pennsylvania
Ashville – Nord Carolina